{{Административная единица
|Цвет1 = 
|Цвет2 =
|Русское название = Уибо
|Оригинальное название = 
|Герб = 
|Флаг =
|Страна = США
  |lat_dir = N |lat_deg = 47 |lat_min = 0 |lat_sec = 0
  |lon_dir = W |lon_deg = 104 |lon_min = 10 |lon_sec = 0
  |region     = US-MT
  |уровень    = 2
|Статус = округ
|Гимн =
|Входит в = штат Монтана
|Включает =
|Столица = Уибо
|КрупныйГород = Уибо
|КрупныеГорода = 
|Дата = 1914 год
|Глава =
  |Название главы                 = 
|Глава2 =
  |Название главы2                =
|ВВП =
  |Год ВВП                        = 
  |Место по ВВП                   = 
  |ВВП на душу населения          = 
  |Место по ВВП на душу населения = 
|Язык =
|Языки =
|Население = 1009 
  |Год переписи                   = 2011
  |Место по населению             = 53
  |Плотность                      = 0,44
  |Место по плотности             = 
  |Национальный состав            = белые — 98,0%коренные американцы — 0,5%
  |Конфессиональный состав        = 
|Площадь = 2305
  |Место по площади               = 54
|Максимальная высота = 1018
|Средняя высота = 873. Административный центр и крупнейший населённый пункт округа Уибо — город , в котором проживает около 58% населения округа. Открытые водные пространства составляют 3 км², что составляет около 0,1% от общей площади округа в 2305 км². Через округ проходит крупная автодорога I-94.

История 
Округ Уибо был образован 17 августа 1914 года путём отделения частей округов Доусон, Фэллон и Ричленд.

Демография 
Население округа на всём протяжении существования неуклонно снижается.
Население
 1920 год — 3113 жителей
 1930 — 2767
 1940 — 2161
 1950 — 1907
 1960 — 1698
 1970 — 1465
 1980 — 1476
 1990 — 1191
 2000 — 1068
 2010 — 1017
 2011 — 1009

Расовый состав (2000)
 белые — 98,0%
 коренные американцы — 0,5%
 афроамериканцы — 0,2%
 азиаты — 0,2%
 прочие расы — 0,3%
 смешанные расы — 0,8%
 латиноамериканцы (любой расы) — 0,4%

Происхождение предков (2000)
 немцы — 32%
 норвежцы — 15%
 поляки — 12%
 ирландцы — 9%
 англичане — 8%
 шведы — 3%
 шотландцы, французы — по 2%

Достопримечательности 
 Заповедник Леймстир

Примечания

Ссылки 

 MSU Extension Service: Making a Difference in Wibaux County на сайте msuextension.org
 Округ Уибо: демография, экономика, преступность, здравоохранение и пр. на сайте city-data.com
 Округ Уибо на сайте epodunk.com
 Округ Уибо на сайте uscounties.org

Округа Монтаны
Появились в 1914 году в США